Franz Kermer ist der Name folgender Personen:

* Franz Kermer (Baumeister) (1710–1786), böhmischer Baumeister
 Franz Kermer (Kapellmeister) (1893–1936), österreichischer Kapellmeister